A Ligue 1 2006–2007-es szezonja a 69. kiírása volt a sorozatnak. 2006. augusztus 4. és 2007. május 26. között rendezték meg, az Olympique Lyonnais nyerte.

Végeredmény

A góllövőlista élmezőnye

UNFP az év csapata 
A kiemelt játékosok már szerepeltek korábban is az álomcsapatban.

Források 
RSSSF

Francia 1

Francia labdarúgó-bajnokság